

Toponymie chinoise 
Barag (ou 巴尔虎 Bā'ěrhǔ en chinois) est le nom de trois subdivisions administratives de la région autonome de Mongolie-Intérieure en Chine :
 la bannière droite du Nouveau Barag (新巴尔虎右旗 Xīnbā'ěrhǔ Yòu Qí) ;
 la bannière gauche du Nouveau Barag (新巴尔虎左旗 Xīnbā'ěrhǔ Zuǒ Qí) ;
 la bannière du Vieux Barag (陈巴尔虎旗 Chénbā'ěrhǔ Qí).

Patronyme 
 Lev Barag, folkloriste soviétique et russe (1911-1994)